Csehország
 Dolní Krupá, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Dolní Krupá, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Dolní Krupá, Ralsko településrésze a Česká Lípa-i járásban
lásd még
 Krupá (egyértelműsítő lap)